Yttre Ljusskär är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 32 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.
Öns area är  hektar och dess största längd är 370 meter i öst-västlig riktning. Ön höjer sig omkring 5 meter över havsytan.

Kommentarer

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet